Metilornitin se može odnositi na:

 3-Metilornitin
 N-Metilornitin